Рюо — самый престижный титул сёги.
 Рюо — посёлок в префектуре Сига (Япония).

 РЮО — сокращение для Республики Южная Осетия.